Луже може бити:

 Луже (Хрудим), град у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Луже (Шенчур), насељено мјесто у општини Шенчур, Горењска регија, Република Словенија